Calamograptis argoceros är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1937. Calamograptis argoceros ingår i släktet Calamograptis och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
argoceros